James William Barrett, noto come Jim Barrett Sr., fu un calciatore inglese.
James Guy Barrett, noto come Jim Barrett Jr., ex calciatore inglese.